Уикипедия на бретонски език () е раздел на бретонски език в Уикипедия. Проектът започва работа през юни 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Бретонски език
Бретонски език
Езици във Франция
Келтски езици
Бретан